Variatie of variaties kunnen verwijzen naar verschillen en schommelingen:

Variatie (wiskunde) combinatoriek en verzamelingen
Variantie - een statistische maat
Variatie (muziek) - een bekende muzikale gestalte in gewijzigde (doch herkenbare) vorm
Variaties (Sciarrino), een compositie met deze titel van de componist Salvatore Sciarrino
Genetische variatie - een biologisch verschijnsel
magnetische declinatie - magnetische variatie
 fonologische variatie - verschillen in uitspraak van een taal
 microvariatie - een kleine variatie